Chirri puede hacer referencia a:

 Marcelino Agirrezabala (Chirri I) (1902-1975), futbolista español;
 Ignacio Aguirrezabala (Chirri II) (1909-1980), futbolista español; 
 Ángel García Serer (Chirri) (1935-), futbolista español; 
 Javier Ruiz de Lazcano (Chirri) (1945-2017), futbolista español;
 Fernando Quintanilla (Txirri/Chirri) (1964-), futbolista español; o a
 Carlos Monje Serrano (Chirri) (1990-), futbolista español.